Le qualificazioni del singolare  dello  Shanghai Rolex Masters 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Andrej Golubev (Qualificato)
  Bernard Tomić (Qualificato)
  Marinko Matosevic (primo turno)
  Malek Jaziri (Qualificato)
  Samuel Groth (Qualificato)

  Filip Krajinović (ultimo turno)
  Tatsuma Itō (ultimo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Máximo González (ultimo turno)
  Ričardas Berankis (primo turno)
  James Ward (Qualificato)
  Peter Gojowczyk (ultimo turno)

Qualificati 

  Tejmuraz Gabašvili
  Thanasi Kokkinakis
  Andrej Golubev
  Bernard Tomić

  James Ward
  Malek Jaziri
  Samuel Groth

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2014
ATP World Tour 2014